Змагання з фехтування на шаблях в індивідуальній першості серед жінок на Чемпіонаті світу з фехтування пройшли 9 серпня 2013 року. Кваліфікація відбулась 6 серпня 2013 року.

Медалісти

Змагання

Фінали

Верхня половина

Секція 1

Секція 2 
{{16TeamBracket
| RD1         = 1/64
| RD2         = 1/32
| RD3         = 1/16
| RD4         = Чвертьфінали

| RD1-seed01  = 5
| RD1-team01  =  Aleksandra Socha
| RD1-score01 = 15
| RD1-seed02  = 60
| RD1-team02  =  Zhang Xueqian
| RD1-score02 = 4

| RD1-seed03  = 37
| RD1-team03  =  Kim Ara
| RD1-score03 = 4
| RD1-seed04  = 28
| RD1-team04  =  Araceli Navarro
| RD1-score04 = 15

| RD1-seed05  = 21
| RD1-team05  =  Bianca Pascu
| RD1-score05 = 15
| RD1-seed06  = 44
| RD1-team06  =  Julieta Toledo
| RD1-score06 = 12

| RD1-seed07  = 53
| RD1-team07  =  Пундик Галина
| RD1-score07 = 15
| RD1-seed08  = 12
| RD1-team08  =  Azza Besbes
| RD1-score08 = 11

| RD1-seed09  = 13
| RD1-team09  = {{Nowrap| Ібтіхадж Мухаммад}}
| RD1-score09 = 15
| RD1-seed10  = 52
| RD1-team10  =  Sevil Bunyatova
| RD1-score10 = 14

| RD1-seed11  = 45
| RD1-team11  =  Yuliya Zhivitsa
| RD1-score11 = 8
| RD1-seed12  = 20
| RD1-team12  =  Yoon Ji-Su
| RD1-score12 = 15

| RD1-seed13  = 29
| RD1-team13  =  Сесілія Бердер
| RD1-score13 = 15
| RD1-seed14  = 36
| RD1-team14  =  Rossella Gregorio
| RD1-score14 = 13

| RD1-seed15  = 61
| RD1-team15  =  Elora Ugo
| RD1-score15 = 6
| RD1-seed16  = 4
| RD1-team16  =  Кім Джі Йон
| RD1-score16 = 15

| RD2-seed01  = 5
| RD2-team01  =  Aleksandra Socha
| RD2-score01 = 15
| RD2-seed02  = 28
| RD2-team02  =  Araceli Navarro
| RD2-score02 = 11

| RD2-seed03  = 21
| RD2-team03  =  Bianca Pascu
| RD2-score03 = 13
| RD2-seed04  = 53
| RD2-team04  =  Пундик Галина
| RD2-score04 = 15

| RD2-seed05  = 13
| RD2-team05  = 
| RD2-score05 = 13
| RD2-seed06  = 20
| RD2-team06  =  Yoon Ji-Su
| RD2-score06 = 15

| RD2-seed07  = 29
| RD2-team07  =  Сесілія Бердер
| RD2-score07 = 13
| RD2-seed08  = 4
| RD2-team08  =  Кім Джі Йон
| RD2-score08 = 15

| RD3-seed01  = 5
| RD3-team01  =

Нижня половина

Секція 3 
{{16TeamBracket
| RD1         = 1/64
| RD2         = 1/32
| RD3         = 1/16
| RD4         = Чвертьфінали

| RD1-seed01  = 3
| RD1-team01  =  Ірене Веккі
| RD1-score01 = 15
| RD1-seed02  = 62
| RD1-team02  =  Mami Itoh
| RD1-score02 = 6

| RD1-seed03  = 35
| RD1-team03  =  Volha Kisialiova
| RD1-score03 = 13
| RD1-seed04  = 30
| RD1-team04  = {{Nowrap| Katarzyna Kedziora}}
| RD1-score04 = 15

| RD1-seed05  = 19
| RD1-team05  =  Anna Márton
| RD1-score05 = 15
| RD1-seed06  = 46
| RD1-team06  =  Sabina Mikina
| RD1-score06 = 14

| RD1-seed07  = 51
| RD1-team07  =  Alexandra Bujdoso
| RD1-score07 = 8
| RD1-seed08  = 14
| RD1-team08  =  Zhu Min
| RD1-score08 = 15

| RD1-seed09  = 11
| RD1-team09  =  Lee Ra-Jin
| RD1-score09 = 15
| RD1-seed10  = 54
| RD1-team10  =  Stefanie Kubissa
| RD1-score10 = 9

| RD1-seed11  = 43
| RD1-team11  =  Eileen Grench
| RD1-score11 = 15
| RD1-seed12  = 22
| RD1-team12  =  Sandra Sassine
| RD1-score12 = 9

| RD1-seed13  = 27
| RD1-team13  =  Anna Limbach
| RD1-score13 = 12
| RD1-seed14  = 38
| RD1-team14  =  Yana Egorian
| RD1-score14 = 15

| RD1-seed15  = 59
| RD1-team15  =  Lam Hin Wai
| RD1-score15 = 2
| RD1-seed16  = 6
| RD1-team16  =  Vassiliki Vougiouka
| RD1-score16 = 15

| RD2-seed01  = 3
| RD2-team01  =  Ірене Веккі
| RD2-score01 = 15
| RD2-seed02  = 30
| RD2-team02  =  Katarzyna Kedziora
| RD2-score02 = 11

| RD2-seed03  = 19
| RD2-team03  =  Anna Márton
| RD2-score03 = 9
| RD2-seed04  = 14
| RD2-team04  =  Zhu Min
| RD2-score04 = 15

| RD2-seed05  = 11
| RD2-team05  =  Lee Ra-Jin
| RD2-score05 = 15
| RD2-seed06  = 43
| RD2-team06  =  Eileen Grench
| RD2-score06 = 13

| RD2-seed07  = 38
| RD2-team07  =  Yana Egorian
| RD2-score07 = 8
| RD2-seed08  = 6
| RD2-team08  = {{Nowrap| Vassiliki Vougiouka}}
| RD2-score08 = 15

| RD3-seed01  = 3
| RD3-team01  =  Ірене Веккі
| RD3-score01 = 15
| RD3-seed02  = 14
| RD3-team02  =  Zhu Min
| RD3-score02 = 12

| RD3-seed03  = 11
| RD3-team03  =  Lee Ra-Jin
| RD3-score03 = 14
| RD3-seed04  = 6
| RD3-team04  =

Секція 4 
{{16TeamBracket
| RD1         = 1/64
| RD2         = 1/32
| RD3         = 1/16
| RD4         = Чвертьфінали

| RD1-seed01  = 7
| RD1-team01  =  Катерина Дяченко
| RD1-score01 = 15
| RD1-seed02  = 58
| RD1-team02  =  Erika Hirose
| RD1-score02 = 6

| RD1-seed03  = 39
| RD1-team03  =  Réka Benkó
| RD1-score03 = 12
| RD1-seed04  = 26
| RD1-team04  = {{Nowrap| María Belén Pérez Maurice}}
| RD1-score04 = 15

| RD1-seed05  = 23
| RD1-team05  =  Paola Pliego
| RD1-score05 = 15
| RD1-seed06  = 42
| RD1-team06  =  Sevinj Bunyatova
| RD1-score06 = 13

| RD1-seed07  = 55
| RD1-team07  =  Ilaria Bianco
| RD1-score07 = 2
| RD1-seed08  = 10
| RD1-team08  =  Yuliya Gavrilova
| RD1-score08 = 15

| RD1-seed09  = 15
| RD1-team09  =  Anne-Elizabeth Stone
| RD1-score09 = 15
| RD1-seed10  = 50
| RD1-team10  =  Вороніна Олена
| RD1-score10 = 9

| RD1-seed11  = 47
| RD1-team11  =  Ho Siu In Jenny
| RD1-score11 = 6
| RD1-seed12  = 18
| RD1-team12  =  Matylda Ostojska
| RD1-score12 = 15

| RD1-seed13  = 31
| RD1-team13  =  Saoussen Boudiaf
| RD1-score13 = 15
| RD1-seed14  = 34
| RD1-team14  =  Ursula Gonzalez Garate
| RD1-score14 = 9

| RD1-seed15  = 63
| RD1-team15  =  Marissa Ponich
| RD1-score15 = 4
| RD1-seed16  = 2
| RD1-team16  =  Маріель Загуніс
| RD1-score16 = 15

| RD2-seed01  = 7
| RD2-team01  =  Катерина Дяченко
| RD2-score01 = 15
| RD2-seed02  = 26
| RD2-team02  = 
| RD2-score02 = 9

| RD2-seed03  = 23
| RD2-team03  =  Paola Pliego
| RD2-score03 = 6
| RD2-seed04  = 10
| RD2-team04  =  Yuliya Gavrilova
| RD2-score04 = 15

| RD2-seed05  = 15
| RD2-team05  =  Anne-Elizabeth Stone
| RD2-score05 = 11
| RD2-seed06  = 18
| RD2-team06  =  Matylda Ostojska
| RD2-score06 = 15

| RD2-seed07  = 31
| RD2-team07  =  Saoussen Boudiaf
| RD2-score07 = 5
| RD2-seed08  = 2
| RD2-team08  =  Маріель Загуніс
| RD2-score08 = 15

| RD3-seed01  = 7
| RD3-team01  = {{Nowrap| Катерина Дяченко}}
| RD3-score01 = 15
| RD3-seed02  = 10
| RD3-team02  =  Yuliya Gavrilova
| RD3-score02 = 12

| RD3-seed03  = 18
| RD3-team03  =  Matylda Ostojska
| RD3-score03 = 8
| RD3-seed04  = 2
| RD3-team04  =  Маріель Загуніс
| RD3-score04 = 15

| RD4-seed01  = 7
| RD4-team01  =

Фінальне розташування

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Змагання з 1/64 по 1/16 
 Змагання у чвертьфіналах 
 Фінальне розташування 

Чемпіонат світу з фехтування 2013